Papar har flere betydninger:

 Papar – By i malaysia
 Papar (munke) – En gruppe irske eller skotske munke som engang var bosat i dele af island.

Andre betydninger 
 Papadum – Papar er et andet navn for papadum.